Cholornis est un genre de passereaux de la famille des Sylviidae. Il se trouve à l'état naturel en Chine et dans l'Himalaya.

Liste des espèces 
Selon  :
 Cholornis paradoxus Verreaux, J, 1871 — Paradoxornis tridactyle
 Cholornis paradoxus paradoxus Verreaux, J, 1871
 Cholornis paradoxus taipaiensis (Cheng, Lo & Chao, 1973)
 Cholornis unicolor (Hodgson, 1843) — Paradoxornis unicolore

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Sylviidae